Kyōiku-Kanji (jap. , dt. „Unterrichtsschriftzeichen“) ist eine Liste von 1026 japanischen Schriftzeichen (Kanji) und damit verbundenen Lesungen, die vom japanischen Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie erstellt wurde. Die Liste schreibt vor, welche Schriftzeichen und Lesungen (Aussprachevarianten) von japanischen Schulkindern in jedem der sechs Jahre Grundschulunterricht gelernt werden sollen. Obwohl die Liste sich an Schüler richtet, wird sie auch von vielen Menschen benutzt, die Japanisch als Fremdsprache lernen. Sie hilft, sich auf die häufigsten Kanji zu konzentrieren.

Diese Kanji sind eine Untergruppe der Jōyō-Kanji, die Liste jener 2136 Schriftzeichen, die ein japanischer Schüler im Laufe seiner obligatorischen Schulbildung gelernt haben sollte.

Liste der Kanji 
Viele Kanji besitzen komplexe Bedeutungen und Nuancen, oder drücken Konzepte aus, die sich nicht direkt in andere Sprachen übersetzen lassen. In diesen Fällen sind die Übersetzungen Annäherungen. Der Teil der japanischen Lesung nach dem Bindestrich (-) wird mit Okurigana geschrieben.

Erstes Schuljahr (80 Kanji)

Zweites Schuljahr (160 kanji)

Drittes Schuljahr (200 kanji)

Viertes Schuljahr (202 kanji)

Fünftes Schuljahr (193 kanji)

Sechstes Schuljahr (191 kanji)

Auflistung nach Radikalen 
Die folgenden 48 Radikale werden zurzeit nicht in den Kyōiku-Kanji verwendet (siehe Liste traditioneller Radikale): 16, 17, 23, 26, 35, 43, 45, 55, 68, 71, 73, 89, 92, 95, 97, 98, 99, 103, 114, 121,126, 134, 136, 141, 153, 160, 171, 178, 179, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214.

Die folgenden 44 Radikale werden zurzeit in nur einem Kyōiku-Kanji verwendet: 11, 20, 33, 52, 56, 58, 59, 65, 74, 81, 82, 83, 84, 88, 100, 101, 107, 110, 127, 129, 133, 138, 139, 142, 144, 152, 155, 161, 165, 168,176, 177, 182, 183, 185, 188, 189, 195, 196, 199, 201, 203, 209, 211.

Die drei häufigsten Radikale sind 9 (57 Kanji), 85 (42) und 75 (37).

 Radikale 1–54

  Radikale 55–108

 Radikale 109–162

 Radikale 163–214

Auflistung nach Anzahl Strichen 

1 Strich (1 Kanji): 

2 Striche (10 Kanji): 

3 Striche (24 Kanji): 

4 Striche (46 Kanji): 

5 Striche (73 Kanji): 

6 Striche (75 Kanji): 

7 Striche (86 Kanji): 

8 Striche (110 Kanji): 

9 Striche (100 Kanji): 

10 Striche (95 Kanji): 

11 Striche (97 Kanji): 

12 Striche (99 Kanji): 

13 Striche (58 Kanji): 

14 Striche (52 Kanji): 

15 Striche (31 Kanji): 

16 Striche (22 Kanji): 

17 Striche (7 Kanji): 

18 Striche (12 Kanji): 

19 Striche (5 Kanji): 

20 Striche (3 Kanji):

Auflistung nach Unicode 
Im Unicode-Zeichensatz sind die Kanji wie folgt aufgeführt:

Auflistung nach Häufigkeit

Weblinks 
 Offizielle Liste der Kyōiku-Kanji nach Schuljahr, abgerufen am 5. Juni 2017 (japanisch).
 Japanisch-Deutsches Kanji-Lexikon, abgerufen am 5. Juni 2017.

Japanische Sprache
Kanji